Нижнеиртышское — село в Саргатском районе Омской области России. Административный центр и единственный населённый пункт  Нижнеиртышского сельского поселения.

Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» село возглавило Нижнеиртышское сельское поселение.

География 

Расположено Нижнеиртышское в центре региона, у озёр Ашкуль, Соснино, по берегу Иртыш.

Абсолютная высота — 84 м. над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 1484 человек мужчин — 678, женщин — 806 (45,7 и 54,3 % соответственно) .

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % от общей численности населения в 1535 чел.

Инфраструктура 
Администрация сельского поселения.

Транспорт 
стоит на автодороге «Омск — Тара» (идентификационный номер 52 ОП РЗ К-4).

Водный транспорт: Теплоходная транспортная линия Омск - Салехард.

Примечания

Ссылки 
	

Населённые пункты на реке  Иртыш
Населённые пункты Саргатского района